Svenska teatern är ett namn som använts för teaterverksamheter i Sverige, Finland och USA. Det är även namn på en skriftserie.

Teaterverksamheter

Sverige
 Svenska teatern, Stockholm, teaterbyggnad på Blasieholmen, 1875–1925
 Svenska teatern, Stockholm 1780–1784, se Eriksbergsteatern
 Svenska Teatern AB, 1962–1966
 Stiftelsen Nya svenska teatern, Stockholm, etablerad 1988
 Svenska teatern – Stockholm, ideell förening etablerad 2012.

Finland
 Svenska Teatern i Helsingfors 
 Svenska teatern i Vasa, se Wasa Teater
 Åbo Svenska Teater

USA
 Svenska teatern, Chicago

Skriftserie
 Svenska teatern (skriftserie) utgiven av Bonniers

Noter